Il toponimo Farako può riferirsi a diverse località del Mali:

Farako, comune del circondario di Kolondiéba
Farako, comune del circondario di Ségou